Teofilato Simocata — cronista bizantino do 
   — conde de Túsculo
 Teofilacto de Constantinopla — bispo de Constantinopla do 
 Teofilato de Quieve — metropolita de Quieve dos séculos X-XI
 Teofilacto de Ocrida — bispo de Ocrida dos séculos XI-XII
 Teofilacto (filho de Miguel I) — filho do imperador Miguel I
 Teofilactos — família romana de Túsculo